Врањак може да се односи на:

 Врањак (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ, Република Србија
 Врањак (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ

или

 Врањак (планина), планина код Поповог поља, Источна Херцеговина, Република Српска, БиХ

или

 ФК Врањак, фудбалски клуб из Врањка код Модриче